Přírodní rtuť (80Hg) se skládá ze sedmi stabilních izotopů; 196Hg (přirozený výskyt 0,15 %), 198Hg (9,97 %), 199Hg (16,87 %), 200Hg (23,10 %), 201Hg (13,18 %), 202Hg (29,86 %) a 204Hg (6,87 %). Bylo také popsáno 39 umělých radioizotopů, s nukleonovými čísly 171 až 216, a několik jaderných izomerů tohoto prvku. Nejstabilnější radioizotopy jsou 194Hg (poločas přeměny 444 let), 203Hg (46,594 dne), 197Hg (64,14 hodin), 195Hg (10,53 h) a 192Hg (4,85 h). Všechny ostatní mají poločasy kratší než 4 hodiny, většina pod 1 minutu. Radioizotopy s nukleonovým číslem 197 a nižším se většinou přeměňují beta plus přeměnou na izotopy zlata a/nebo alfa rozpadem na platinu, zatímco u 203Hg a těžších radioizotopů převažuje přeměna beta minus na thallium..

Seznam izotopů

Reference 

Rtuť
Rtuť